Dole en Franche-Comté département du Jura a été plusieurs fois assiégée :

Siège de Dole (1477), par Georges de La Trémoille , sans succès.
Siège de Dole (1479), par Charles d'Amboise.
Siège de Dole (1636), par Henri de Bourbon-Condé, sans succès.
Siège de Dole (1668), par Louis XIV
Siège de Dole (1674), par Louis XIV
Siège de Dole (1871) par le général prussien von Koblinski